Парадайз ()

Топонім

Парадайз — місто, штат Каліфорнія
 Парадайз — місто, штат Канзас
 Парадайз — місто, штат Техас
 Парадайз — місто, штат Юта
 Парадайз Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія
 Парадайз Тауншип — селище в окрузі Монро, штат Пенсильванія
 Парадайз Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія
 Парадайз — переписна місцевість в окрузі Моно, штат Каліфорнія
 Парадайз — переписна місцевість, штат Монтана
 Парадайз — переписна місцевість, штат Невада
 Парадайз — переписна місцевість, штат Пенсильванія

Інше
 Paradise — дебютний студійний альбом австралійського співака Коді Сімпсона.
 Paradise — комп'ютерна гра 2006 року

Див. також 
 Парадиз